Nork Marash – distretto di Erevan, in Armenia
 Nor Nork – distretto di Erevan, in Armenia